

Toponyme 

 Fontan est une commune française, située dans le département des Alpes-Maritimes.
Ne doit pas être confondue avec Fontans, commune française située dans le département de la Lozère.

Patronyme 

 Élodie Fontan (née en 1987), comédienne française ;
 Félix Fontan (1880-1914), officier de gendarmerie français, ayant arrêté Jules Bonnot ;
 Francis Fontan (1929-2018), cardiologue et chirurgien cardiaque français ;
 François Fontan (1929-1979), penseur politique français, fondateur du PNO (Parti nationaliste occitan, aujourd'hui Parti de la nation occitane) ;
 François Fontan (minéralogiste) (1942-2007), minéralogiste et homonyme de la Fontanite minérale 
 Gabrielle Fontan (1873-1959), actrice française ;
 Léo Fontan (1884-1965), peintre, illustrateur et décorateur français ;
 Louis Marie Fontan (1801-1839), auteur dramatique français ;
 Marc Fontan (1956-), pilote de vitesse moto français ;
 Victor Fontan (1892-1982), coureur cycliste français ;
 Vincent Fontan (1842-1903), sculpteur français.

Divers 
 L'intervention de Fontan est une intervention de chirurgie cardiaque pédiatrique.

Lien externe 
 
Patronyme occitan